Aceasta este lista celor 675 '''comune din departamentul Eure din Franța.

 (CAE) Communauté d'agglomération d'Évreux, creată în 2000.
 (CAL) Communauté d'agglomération Seine-Eure, creată în 2001.
 (CAV) Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, creată în 2003.

Eure